Квакша-гребец () — вид земноводных из семейства квакш (Hylidae).

Общая длина достигает 8—10 см. Днём её окраска сверху почти белого цвета, с рисунком, напоминающим поблекшее письмо, а ночью окраска может стать светло-каштаново-коричневого цвета. Снизу она оранжево-жёлтая. Глаза большие, сине-зелёного цвета. Голос квакши напоминает шум, издаваемый вёслами при погружении в воду, отсюда название.

Любит субтропические или тропические леса, саванны, реки, озёра, болота, пахотные земли, пастбища, плантации, сельские сады, городские районы. Встречается на высоте до 2300 метров над уровнем моря. Активна в сумерках. Питается насекомыми, членистоногими.

Самка откладывает яйца, прикрепляя их под водой к растениям. Головастики проходят метаморфоз в воде, достаточно прожорливые.

Вид распространён в Панаме, Колумбии, Венесуэле, Гайане, Суринаме, Гвиане, Бразилии, а также на острове Тринидад.

Примечания

Литература 
 La Marca, E., Azevedo-Ramos, C., Silvano, D., Solís, F., Ibáñez, R., Jaramillo, C., Fuenmayor, Q. & Hardy, J. 2004. Hypsiboas crepitans. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 21 July 2007.

Животные, описанные в 1824 году
Земноводные Южной Америки
Квакши